Wilcha – wieś na Ukrainie.
 Wilcha – ukraiński wieloprowadnicowy system rakietowy.